Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Russische deelgebieden.

Autonome republieken

Territoria (krajs)

Provincies (oblasten)

Federale steden

Autonome provincies (autonome oblasten)

Autonome districten 

Bestuurlijke indeling van Rusland
 
Rusland
Vlaggen